Die Central European Football League 2019 war die 14. Saison der Central European Football League. Sie begann am 13. April und endete am 8. Juni. Im Endspiel, dem CEFL Bowl XIV konnten die Swarco Raiders Tirol gegen die Calanda Broncos aus der Schweiz ihren dritten Titel in Folge feiern.

Modus 
Die Teams traten in zwei Gruppen an, wobei eine Gruppe drei und eine Gruppe vier Teams umfasste, die ein einfaches Rundenturnier ausspielten. In der Dreiergruppe hatte jedes Team ein Heimspiel, in der Vierergruppe gab es zwei Teams mit zwei Heimspielen und zwei Teams, die nur einmal zuhause antraten. Die beiden Gruppensieger qualifizierten sich direkt für das Endspiel, den CEFL Bowl.

Teilnehmer 

Es nahmen sieben Mannschaften aus sieben verschiedenen Nationalverbänden teil. Angeführt wurde das Feld von den Swarco Raiders aus Innsbruck, die bei ihren bisherigen beiden Teilnahmen in den letzten zwei Jahren all ihre Spiele deutlich gewannen und auch in diesem Jahr als klarer Favorit galten. Mit den Calanda Broncos aus der Schweiz, den Milano Seamen aus Italien und den Thonon Black Panthers aus Frankreich, waren gleich drei Nationalverbände zum ersten Mal in der CEFL vertreten. Zum einen breitete sich die CEFL damit geographisch nach Westen aus, zum anderen bedeutete dies eine sportliche Aufwertung des Wettbewerbs. Die drei Teams aus den neuen Verbänden waren als stärkste Teams hinter Titelverteidiger Swarco Raiders Tirol und gleichwertig zu den Panthers Wrocław aus Polen eingeschätzt.

  Swarco Raiders Tirol: Österreichischer Meister, Titelverteidiger, zwei Titel (2017, 2018) bei bisher zwei Teilnahmen
  Istanbul Koç Rams: Vorjahresfinalist, bisher zwei Teilnahmen
  Kragujevac Wild Boars: ein Titel, drei Finalteilnahmen bei bisher 6 Teilnahmen
  Panthers Wrocław: Polnischer Vizemeister, bisher zwei Teilnahmen
  Calanda Broncos: Schweizer Meister, bisher keine Teilnahme
  Milano Seamen: Italienischer Meister, bisher keine Teilnahme
  Thonon Black Panthers: Französischer Vizemeister, bisher keine Teilnahme

Gruppenphase

Western Conference

Eastern Conference

CEFL Bowl 
Das Finale wurde am 8. Juni in Chur ausgetragen. Nachdem die Raiders zuerst punkten konnten, drehten die Hausherren das Spiel im zweitern Quarter und führten bin weit hinein ins vierte Quarter. Mit zwei Touchdowns zum Ende des Spiels drehten die Tiroler das Spiel und konnten ihren Titel verteidigen. Der US-Amerikaner Darius Robinson von den Swarco Raiders Tirol wurde zum MVP des Spiels ernannt.

Weblinks 
 Offizielle Seite auf european-league.com

Einzelnachweise 

American-Football-Saison 2019
2019